Red Ball () — серия игр в жанре платформер, созданная разработчиком из Саратова, Россия Евгением Федосеевым (RedBall Studio). Издавалась такими компаниями как  (Red Ball, Red Ball 2), Chillingo (Red Ball 3) и HeroCraft для версии этой игры на Android, а также FDG Entertainment (Red Ball 4).

Игры

Игровой процесс 

Суть игрового процесса довольно проста — красный шарик должен уворачиваться и переходить через разные препятствия (шипы, пилы). Начиная с третьей части, появились и боссы. А c четвёртой — враги на протяжении всех уровней.

История 

21 февраля 2009 года, на веб-сайте Kongregate зарегистрировался русский разработчик Евгений Федосеев, живший на тот момент в Саратове, под псевдонимом maklaus. 23 июня 2009 года опубликовал на сайте свою первую игру Red Ball, ставшую популярной среди тогдашних игроков в сфере флэш-игр.
Изначально игра имела всего лишь 12 уровней, но, когда за издание игры принялась компания , было добавлено ещё 5. Впоследствии эта компания издала и вторую часть. За издание третьей части взялась Chillingo (на текущий момент — Electronic Arts). Эта игра заняла 39-е место в списке самых популярных платных (игра стоила 1,99 $) приложений для iPad. Изданием четвёртой занялась компания FDG Entertaiment, которая издала такие игры как Monster Boy and the Cursed Kingdom, Cover Orange,  и др.

По стилистике и задумке схожа со встроенной игрой для телефонов Nokia «». Однако ещё в 2013 году разработчик игры Red Ball на конференции Casual Connect рассказал, что идея пришла ему благодаря учебным материалам Box2D, использовавших в качестве наглядного пособия про красный квадрат. Red Ball была выпущена для iOS 20 ноября 2009 года. Игра занимала 1 место в топе всех приложений в 33 странах, включая США.

Восприятие серии 

Игры серии Red Ball получили в среднем положительные и смешанные отзывы. Первая часть серии, вышедшая в 2009 году, не пользуется популярностью у критиков. Red Ball 3 получила положительные отзывы от 148Apps, AppSpy и Slide to Play, а также средние от Modojo, Gamezebo и GamePro. Самая популярная четвёртая часть серии получила хорошую оценку от Apple'N'Apps и среднюю от Gamezebo и Pocket Gamer.

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Евгением Федосеевым о серии игр Red Ball — 1, 2.

Серии компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в России
Флеш-игры